Classe Kirov peut faire référence à deux classes de navires de la Marine soviétique puis de la Marine russe :
 , classe de croiseurs, en service de 1938 à 1970 ;
 , classe de croiseurs lance-missiles, en service de 1980 à aujourd'hui.